Barroso peut désigner :

Toponyme 

 Barroso, municipalité de l’État du Minas Gerais, au Brésil.

Patronyme 

 Agustina Barroso (née en 1993), footballeuse argentine ;
 Antonio Girão Barroso (1914-1990), écrivain brésilien ;
 Ary Barroso (1903-1964), compositeur et acteur brésilien, auteur du célèbre Brazil qui illustre le film homonyme de Terry Gilliam ;
 
 Julio Barroso (né en 1985), footballeur argentin ;
 Maria Barroso (1925-2015), femme politique et actrice portugaise ;
 Mariano Barroso (1959-), réalisateur espagnol ;
 Mário Barroso (né en 1947), réalisateur, directeur de la photographie et acteur portugais ;
 Miguel Barroso (1538-1590), peintre espagnol du XVIe siècle ; 
 Natividad Barroso (née en 1937), chercheuse vénézuélienne.

Patronyme hispanique
Patronyme portugais